Шаса има више значења:

 Шаса (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Шаса (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Шаса (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији